Dumlupınar steht für:

 Dumlupınar, Stadt und Hauptort des gleichnamigen Landkreises der türkischen Provinz Kütahya
 Cüneyt Dumlupınar (* 1980), türkischen Fußballspieler und -trainer

TCG Dumlupınar ist der Name mehrerer U-Boote im Dienst der türkischen Marine:

 TCG Dumlupınar (1931), U-Boot der Monfalcone-Klasse
 TCG Dumlupınar (1950), U-Boot der Balao-Klasse
 TCG Dumlupınar (S339), U-Boot der Balao-Klasse